Інгу́льський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь річки Інгул.

 Інгульський провулок — провулок у місті Київ.
 Інгульський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Інгульські провулки — 6 провулків у місті Миколаїв.
 Інгульський провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки